Der Begriff Goldfink findet folgende Verwendung:

Marke für hochwertige und exquisite Schreibgeräte, siehe Goldfink Berlin
Pflanze Coreopsis grandiflora 'Goldfink'
Singvogel Amerikanischer Goldfink (lat. Carduelis tristis), siehe auch Goldzeisig
Wörtliche Übertragung von engl. goldfinch für die Bezeichnung des Singvogels Stieglitz
Bild "Der Goldfink" des niederländischen Malers Carel Fabritius
Goldfink-Eiernudeln der Finkensteiner Teigwaren-Fabrik
Goldfink Premium-Sekt (neben Blaufink, Glühfink, Rotfink, Silberfink und Weißfink)